

Persone
Alvin Langdon Coburn – fotografo statunitense
Charles Coburn – attore statunitense
Dorothy Coburn – attrice statunitense
Emma Coburn – siepista statunitense
James Coburn – attore statunitense
Tom Coburn – politico e medico statunitense

Altro
Coburn – band musicale britannica
Coburn – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nella contea di Centre, Pennsylvania